Smyrna puede referirse a:

Geografía 

Turquía
 Esmirna, ciudad.

Estados Unidos
 Municipio de Smyrna (Arkansas)
 Municipio de Smyrna (condado de Carteret, Carolina del Norte)
 Municipio de Smyrna (condado de Robeson, Carolina del Norte)
 Smyrna (Carolina del Sur)
 Smyrna (Delaware)
 Smyrna (Georgia)
 Municipio de Smyrna (condado de Jefferson, Indiana)
 Smyrna (Maine)
 Smyrna (Nueva York), pueblo
 Smyrna (villa), estado de Nueva York
 Smyrna (Tennessee)

Zoología 
 Smyrna (insecto), género de lepidópteros.